Carrara puede referirse a:

Personas 
 Aimee Carrero (1988-), actriz dominicana.
 Beto Carrero (1937-2008), artista y empresario brasileño, creador del parque que lleva su nombre.
 Luis Carrero Blanco (1904-1973), militar y político español.
 Mario Carrero (1952-), cantautor uruguayo
 Nelson Carrero (1953-), entrenador y exfutbolista venezolano.
 Ricardo Carrero (1971-), exfutbolista español.
 Tônia Carrero (1922-), nombre artístico de Maria Antonietta Farias Portocarrero, actriz brasileña de cine, radio, televisión y teatro.

Terrorismo 
 Asesinato de Carrero Blanco, atentado perpetrado por el grupo armado ETA el 20 de diciembre de 1973 contra el almirante Luis Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno de España durante la dictadura franquista.

Filmografía, cine 
 El asesinato de Carrero Blanco, miniserie de televisión dirigida por Miguel Bardem y protagonizada por Unax Ugalde y José Ángel Egido.

Música, conjuntos musicales, atracciones 
 Beto Carrero World, parque temático ubicado en el municipio de Peña, en el Estado de Santa Catarina, en Brasil.
 Larbanois & Carrero, dúo de música popular de Uruguay integrado por Eduardo Larbanois y Mario Carrero.